Rosenort ist der Name folgender Orte und Ortsteile:

 Rosenort, Ortsbezeichnung in Rostock am Rande des Naturschutzgebiets Heiligensee und Hütelmoor
 Rosenort, der deutsche Name der polnischen Ortschaft Szypuły der Stadt-und-Land-Gemeinde Myślibórz (Soldin) in der Woiwodschaft Westpommern 
 Rosenort, der deutsche Name der polnischen Ortschaft Suchowo der Stadt-und-Land-Gemeinde Nowy Dwór Gdański (Tiegenhof) in der Woiwodschaft Pommern 
 Rosenort (auch Rosenorth), der deutsche Name der polnischen Ortschaft Jurandowo der Landgemeinde Kwidzyn (Marienwerder) in der Woiwodschaft Pommern 
 Rosenort, der deutsche Name eines Ortsteils des polnischen Schulzenamts Żółwiniec-Jurandowo der Landgemeinde Markusy (Markushof) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren  
 Rosenort, der deutsche Name der polnischen Ortschaft Różaniec der Landgemeinde Braniewo (Braunsberg) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Rosenort, der deutsche Name der polnischen Ortschaft Różaniec der Landgemeinde Pieniężno (Mehlsack) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Rosenort, der deutsche Name der polnischen Ortschaft Różyna der Landgemeinde Sępopol (Schippenbeil) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Rosenort, ein ehemals mennonitisches Dorf der Kolonie Molotschna, heute Teil von Orlowe/Орлове im ukrainischen Rajon Melitopol
 Rosenort, eine ehemals schwarzmeerdeutsche Siedlung der Kolonie Kronau, heute Rosiwka/Розівка im ukrainischen Oblast Cherson
 Rosenort, ein Ort in der Pembia Valley Region in Manitoba, Kanada
 Rosenort Airport, ein Flugplatz (TC LID: CKJ2) bei Rosenort in Manitoba 
 Rosenort, ein Weiler bei Swift Current in Saskatchewan, Kanada
 Rosenort, ein Dorf der Kolonie Fernheim im Chaco des Departamento Boquerón in Paraguay
 Rosenort, ein Ort im Departamento Canindeyú in Paraguay

Rosenort steht für:
 Die Rosenort, ein Seezeichenmotorschiff, der Baureihe Fassmer BL 20
 Die Rosenort, ein ehemaliger Schlepper der Fairplay Reederei
 Die Rosenorter Schlucht in Donskoje/Донское (Groß Dirschkeim) im russischen Oblast Kaliningrad (Königsberg)